Sägezahn steht für:
 den Zahn einer Säge, siehe Säge #Sägetechnik
 bei manchen Tieren eine bestimmte Form des Gebisses, siehe Zahn #Zahnarten
 eine besondere Form periodischer, nicht-sinusförmiger Schwingungen, die Sägezahnschwingung
 eine aerodynamische Baugruppe an Flügeln oder Leitwerkflächen, siehe Sägezahn (Aerodynamik)
 ein Stoß im Poolbillard, der Sawtooth 

Siehe auch:
 Sägezahnbildung (Reifen)
 Sägezahnmuskel (Begriffsklärung)
Sägezähnchen